Franz Tausch ist der Name folgender Personen:

* Franz Tausch (1762–1817), deutscher Klarinettist und Komponist
 Franz Tausch-Treml (1901–1986), deutscher Politiker (DSAP, SPD)
 Franz Borgia Tausch (Franciscus Borgia Tausch; 1701–1775), deutscher Ordensgeistlicher